Долгий путь домой () — американская военная драма 1940 года, режиссёр Джон Форд.
 Долгий путь домой () — венгерский фильм 1960 года, режиссёр Феликс Мариашши.
 Долгий путь домой () — американская приключенческая драма 1998 года, режиссёр Гленн Джордан.
 Долгий путь домой () — американская драма 1999 года, режиссёр Гленн Джордан.
 Долгий путь домой () — турецкая военная драма 2013 года, режиссёр Альфан Эзели.
 Долгий путь домой — российский телесериал 2013 года, режиссёр Ольга Доброва-Куликова.